Felder se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cajetan Freiherr von Felder
 Rudolf Felder